

Urodzili się 
 Jojakim, król Judy (zm. 598 p.n.e.)
 Nabuchodonozor II, król Babilonu (zm. 562 p.n.e.